Џери Луис (), право име Џозеф Левич (; Њуарк 16. март 1926 — 20. август 2017) био је амерички комичар, глумац и редитељ. Луис је постао популаран током 1940-их и 1950-их као члан двојца Мартин и Луис, заједно са певачем Дином Мартином.

Улоге 

|-
| 1949. || Моја пријатељица Ирма || -{My Friend Irma}- || Симор
|-
| 1950. || || -{My Friend Irma Goes West}- || Симор
|-
| 1950. || || -{At War with the Army}- || PFC Alvin Korwin
|-
| 1951. || То је мој син || -{That's My Boy}- || 'Junior' Jackson
|-
| 1952. || || -{Sailor Beware}- || Melvin Jones
|-
| 1952. || || -{Jumping Jacks}- || Hap Smith
|-
| 1952. || || -{Road to Bali}- || 'Woman' in Lala's Dream
|-
| 1952. || || -{The Stooge}- || Theodore Rogers
|-
| 1953. || Укочена од страха || -{Scared Stiff}- || Myron Mertz
|-
| 1953. || || -{The Caddy}- || Harvey Miller, Jr.
|-
| 1953. || Најлуђа трка || -{Money from Home}- || Virgil Yokum
|-
| 1954. || || -{Living It Up}- || Homer Flagg
|-
| 1954. || Велики циркус || -{3 Ring Circus}- || Jerome F. Hotchkiss
|-
| 1955. || || -{You're Never Too Young}- || Wilbur Hoolick
|-
| 1955. || || -{Artists and Models}- || Eugene Fullstack
|-
| 1956. || || -{Pardners}- || Wade Kingsley Sr/Wade Kingsley Jr.
|-
| 1956. || || -{Hollywood or Bust}- || Malcolm Smith
|-
| 1957. || || -{The Delicate Delinquent}- || Sidney L. Pythias
|-
| 1957. || || -{The Sad Sack}- || Private Meredith Bixby
|-
| 1958. || || -{Rock-A-Bye Baby}- || Clayton Poole
|-
| 1958. || || -{The Geisha Boy}- || Gilbert Wooley
|-
| 1959. || || -{Don't Give Up The Ship}- || Paul Steckler I, IV, and VII
|-
| 1959. || || -{Li'l Abner}- || Itchy McRabbit
|-
| 1960. || || -{Visit to a Small Planet}- || Kreton
|-
| 1960. || || -{The Bellboy}- || Stanley/Himself
|-
| 1960. || || -{Cinderfella}- || Cinderfella
|-
| 1961. || || -{The Ladies Man}- || Herbert H. Heebert/Mama Heebert
|-
| 1961. || || -{The Errand Boy}- || Morty S. Tashman
|-
| 1962. || || -{It's Only Money}- || Lester Marsh
|-
| 1963. || Откачени професор || -{The Nutty Professor}- || Professor Julius Kelp/Buddy Love/Baby Kelp
|-
| 1963. || || -{It's a Mad, Mad, Mad, Mad World}- || Man Who Runs Over Hat
|-
| 1963. || Ко ради у радњи? || -{Who's Minding the Store?}- || Norman Phiffier
|-
| 1964. || || -{The Patsy}- || Stanley Belt/Singers of the Trio
|-
| 1964. || || -{The Disorderly Orderly}- || Jerome Littlefield
|-
| 1965. || || -{The Family Jewels}- || Willard Woodward/James Peyton/Everett Peyton/Julius Peyton/Capt. Eddie Peyton/Skylock Peyton/'Bugs' Peyton
|-
| 1965. || || -{Boeing Boeing}- || Robert Reed
|-
| 1966. || || -{Three On A Couch}- || Christopher Pride/Warren/Raintree Ringo/Rutherford/Heather
|-
| 1966. || || -{Way...Way Out}- || Pete Mattermore
|-
| 1967. || || -{The Big Mouth}- || Gerald Clamson/Syd Valentine
|-
| 1968. || || -{Don't Raise the Bridge, Lower the River}- || George Lester
|-
| 1969. || || -{Hook, Line & Sinker}- || Peter Ingersoll/Fred Dobbs
|-
| 1970. || || -{One More Time}- || Offscreen voice of the bandleader
|-
| 1970. || || -{Which Way to the Front?}- || Brendon Byers III
|-
| 1981. || || -{Hardly Working}- || Bo Hooper
|-
| 1983. || Краљ комедије || -{The King of Comedy}- || Jerry Langford
|-
| 1983. || || -{Cracking Up}- || Warren Nefron/Dr. Perks
|-
| 1984. || || -{Slapstick (Of Another Kind)}- || Wilbur Swain/Caleb Swain
|-
| 1984. || || -{Retenez Moi...Ou Je Fais Un Malheur}- || Jerry Logan
|-
| 1984. || || -{Par Où T'es Rentré? On T'a Pas Vu Sortir}- || Clovis Blaireau
|-
| 1987. || || -{Fight For Life}- || Dr. Bernard Abrams
|-
| 1989. || || -{Cookie}- || Arnold Ross
|-
| 1992. || || -{Mr. Saturday Night}- || Guest
|-
| 1994. || || -{Arizona Dream}- || Leo Sweetie
|-
| 1995. || || -{Funny Bones}- || George Fawkes
|-
|align="center"| / || -{The Day the Clown Cried}- || Helmut Doork
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1926.
Умрли 2017.
Амерички комичари
Амерички глумци
Амерички редитељи
Луис
Добитници хуманитарне награде Џин Хершолт